Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1968 werd in het weekend van 16 en 17 december 1967 gehouden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Kampioen werd Ard Schenk.

Eindklassement 

 NC = niet gekwalificeerd voor de vierde afstand, NS = niet gestart 

1968
Langebaanschaatsen in 1968
Sportevenement in Amsterdam
Schaatsen in Noord-Holland